В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш 2-6, 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Барбара Поттер /  Шерон Волш (фінал)

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (півфінал)
 Сью Баркер /  Енн Гоббс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International